Feroponera ferox  — вид мелких тропических муравьёв рода Feroponera из подсемейства Ponerinae.

Распространение 
Тропические районы Западной Африки (Камерун).

Описание 
Мелкие муравьи (3—4 мм) коричневого цвета. Муравьи обнаружены в разрушенном термитнике, а с учетом их вытянутых модифицированных мандибул предполагается термитофагия, характерная для ближайшего к ним рода муравьёв Centromyrmex.

Классификация 
Муравей вида Feroponera ferox был описан в 2008 году по нескольким рабочим муравьям (самки и самцы не найдены) как новый вид () из тропических районов Западной Африки. Это единственный вид рода. При описании авторы отнесли его к подсемейству Ponerinae в составе группы родов Centromyrmex genus group (включив в последнюю также рода Centromyrmex Mayr и Promyopias Santschi).

См. также 
 Opamyrma hungvuong
 Apomyrma stygia

Литература 
 Barry BOLTON & Brian L. FISHER. 2008. Afrotropical ants of the ponerine genera Centromyrmex Mayr, Promyopias Santschi gen. rev. and Feroponera gen. n., with a revised key to genera of African Ponerinae (Hymenoptera: Formicidae). Zootaxa, vol.1929. p. 1-37

Ссылки 
 Новый род и вид муравьев Feroponera ferox

Понерины
Эндемики Экваториальной Африки
Животные, описанные в 2008 году
Насекомые Африки
Монотипические роды муравьёв
Таксоны, описанные Барри Болтоном